Jarilla rastrera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Fumana procumbens.
 El nombre común de la planta Larrea ameghinoi.